Дюкс може да се отнася за:

 Дюкс – окръг в Съединени американски щати
 Ашли Дюкс (1885–1959) – английски писател
 Дедрик Дюкс (1992) – американски лекоатлет
 Уолтър Дюкс (1930–2001) – американски баскетболист